Диктаторите в Древния Рим се назначават по строго определени причини:
 rei gerundae causa – за водене на войни;
 clavi figendi causa – за ритуала по забиване на пирон в храма на Юпитер;
 quaestionibus exercendis – за съдебни процеси;
 seditionis sedandae causa – за потушаване на бунт;
 ludorum faciendorum causa – за провеждане на обществени игри;
 feriarum constituendarum causa – за провеждане на празници;
 comitiorum habendorum causa – за провеждане на комиции;
 legendo senatui – за попълване на сената;
 legibus faciendis et rei publicae constituendae causa – за създаване на закони и за привеждане на държавата в ред.

6 век пр.н.е.

5 век пр.н.е.

4 век пр.н.е.

3 век пр.н.е.

1 век пр.н.е.

Източници

Вижте също 
 Списък на римските консули